Amt Lichtenberg heißen folgende Ämter:

* Amt Lichtenberg (Fürstentum Bayreuth), Amt des Fürstentums Bayreuth
 Amt Lichtenberg (Hessen), Amt des Großherzogtums Hessen im Odenwald
 Amt Lichtenberg (Ostheim), Amt der Grafschaft Henneberg, später des Großherzogtums Sachsen-Weimar-Eisenach, in der Rhön
 Amt Lichtenberg (Salzgitter), Amt des Fürstentums Braunschweig-Wolfenbüttel